Szabó Balázs (1968) japanológus, tanszékvezető-helyettes (ELTE Japán tanszék), egyetemi adjunktus
 Szabó Balázs (1978) a Suhancos együttes volt tagja, a Szabó Balázs Bandája névadó tagja
 Szabó Balázs (1981) gospelzenész, a Szabó Balázs és Zenekara névadó tagja
 Szabó Balázs (1985) orgonaművész
 Szabó Balázs (1989) labdarúgó
 Szabó Balázs (1995) labdarúgó
 Szabó Balázs (1998) labdarúgó

Jegyzetek